Theodorescu se pote referi la:

 Barbu Theodorescu (1905-1979), istoric literar, folclorist, biograf, bibliograf și editor român
Basil Theodorescu (1891-1967), medic, academician român
 Cicerone Theodorescu (1908-1974), poet și traducător român
Dan Theodorescu (1899-1948), medic chirurg, stomatolog român
Gheorghe Dem Theodorescu (1849-1900), folclorist și istoric literar român
Ion Theodorescu-Sion (1882-1939), pictor român
 Paul Theodorescu (1888-1981), general român
Răzvan Theodorescu (1939-2023), profesor univeristar, senator, academician român

Vezi și
Teodorescu